Andreas Seppi è stato l'ultimo vincitore del torneo nel 2012, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Matteo Berrettini ha sconfitto Aslan Karacev con il punteggio di 6-1, 3-6, 7-60.

Teste di serie 

  Novak Đoković (semifinale)
  Matteo Berrettini (campione)
  Aslan Karacev (finalista)
  Dušan Lajović (secondo turno)
  Filip Krajinović (quarti di finale)

  Márton Fucsovics (ritirato) 
  John Millman (secondo turno) 
  Miomir Kecmanović (quarti di finale) 
  Laslo Đere (primo turno)

Wildcard 

  Nikola Milojević (secondo turno)
  Danilo Petrović (primo turno)

  Viktor Troicki (primo turno)

Qualificati 

  Gianluca Mager (quarti di finale)
  Facundo Bagnis (primo turno)

  Francisco Cerúndolo (primo turno) 
  Arthur Rinderknech (secondo turno)

Lucky loser 

  Roberto Carballés Baena (primo turno)
  Tarō Daniel (semifinale)

  João Sousa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Serbia Open 2021